Laccobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1837. Laccobius ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Laccobius